ABC-Straße steht für:
 ABC-Straße (Hamburg)
 ABC-Straße (Wismar)